Гарбузин — название населённых пунктов:

Украина 
 Гарбузин — село в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.
 Гарбузин — село в Козелецком районе Черниговской области.